Голкіпер року в світі — нагорода, яка з 1987-го присуджується провідному футбольному воротареві планети за результатами опитування Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Лауреати

Опитування радіохвилі Berlin-Britz 1986 року 

Наприкінці 1986-го німецька радіохвиля Berlin-Britz, опитавши слухачів, виявила провідного футбольного воротаря планети. Результати голосування такі:

 1. Віктор Чанов (СРСР; Динамо Київ) — 28 очок
 2. Нері Пумпідо (Аргентина; Рівер Плейт) — 26
 3. Гельмут Дукадам (Румунія; Стяуа) — 20
 4. Жан-Марі Пфафф (Бельгія; Баварія) — 15
 5. Тоні Шумахер (ФРН; Кельн) — 11

Див. також 
 Голкіпер року в Європі

Джерела 
 Анатолій Скоробагатько. Спортивні опитування: Україна та світ. — К.: [самвидав], 2001. — 82 с.
 Газета «Український футбол» за 20 грудня 2016 року, № 89-90

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Голкіпер року на сайті RSSSF  
 Інформація на офіційному сайті Української Прем'єр-Ліги 
 Найкращі кіпери й тренери світу: український слід
 Інформація про конкурс у брошурі «Вісім міжнародних футбольних опитувань, про які ви нічого не чули» 
 Лауреати 2020 року на сайті IFFHS 

Футбольні нагороди